Bundestagswahlkreis 41 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Nienburg II – Schaumburg (2009)
 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover I (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Hameln – Holzminden (1980 bis 1990)
 Bundestagswahlkreis Hameln – Springe (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover-Süd (1949 bis 1961)